Bréhat est le nom de l'île principale de l'archipel de Bréhat dans la Manche, département des Côtes-d'Armor, en France, constituant pour l'essentiel le territoire de la commune de Île-de-Bréhat.

Le mot peut également faire référence à :

Toponyme

Lac Bréhat, plan d’eau à la tête de la rivière Eastmain, dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.

Archipel de Bréhat
 Bréhat, île de la Manche ;
 Île-de-Bréhat, une commune de France.

Patronyme 

 Jean Bréhat (1953-), producteur de cinéma français.

Pseudonyme 

 Alfred de Bréhat, nom de plume de Alfred Guezenec (1822-1866), marin et auteur français ;
 Edith Bréhat, costumière française ;
 Georges Bréhat (1923-1992), acteur français ;
 Hughes Bréhat, illustrateur français, fils de l'artiste peintre Louise Morel.

Personnage de fiction 
 Christian Bréhat, personnage du feuilleton télévisé Dolmen.

Marine 
 Le Bréhat, remorqueur du Port autonome de La Rochelle
 Île de Bréhat, navire français, câblier utilisé par Alcatel
 Phare des Héaux de Bréhat, phare signalant l’extrémité ouest de la baie de Saint-Brieuc, à l’entrée du chenal du Trieux vers l’île de Bréhat
 Vedettes de Bréhat - Cap Marine, monocoque de  de la navigatrice Servane Escoffier

Divers 
 À Bréhat l'île rose, roman de Paul Beaufils, 2007, La Découvrance éditions, 
 Odontioda "Bréhat", espèce d'orchidée, hybride d'Odontoglossum X Cochlioda

Patronyme français
Toponymie française